Homura est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Homura est un demi-dieu (il a un œil doré ce qui laisse penser que, à l'instar de Goku, il y a des êtres mythiques dans sa famille) qui, à cause des mauvais traitements que les dieux lui ont infligés, veut se débarrasser du paradis céleste et créer un nouveau monde.

Histoire personnelle 

Homura est le dieu de la guerre du paradis céleste. Il a passé, sur ordre du tentei (le chef du paradis céleste) son enfance dans une prison afin que les autres dieux n'aient pas à subir sa présence.

Après que Nataku ai utilisé tous ses pouvoirs pour protéger Goku en lui enlevant ses souvenirs douloureux juste avant qu'il ne soit enfermé, Homura a été nommé dieu de la guerre et a reçu les attributs afférents (une épée et un manteau violet blanc et rouge) en punition de sa relation avec Rinrei, une jeune déesse. 

Afin de se venger, il décide d'organiser une rébellion en créant un nouveau monde à partir des sutras (supposés responsable de la création de celui dans lequel il vit). Il échouera par manque de temps à la fin de la saison 2 de l'anime.

Malgré son apparence qui parait tout à fait normale, Homura est en fait en mauvaise santé. Cette mauvaise santé, due au sang humain qu'il possède, ne l'empêche pas de se montrer expert en art martial ainsi que d'exercer une force et une vitesse supérieur à la norme. Il manie comme arme une épée de feu.

Relations avec les autres personnages 
Avec la bande à Sanzo
Bien qu'ils soient rivaux, Homura a une bonne relation avec les membres du Sanzo-ikkô, notamment Goku. 
Par ailleurs, et bien qu'il ne l'ait dit que peu de temps avant sa mort, il a en fait admiré la décision de Konzen Douji, Tenpo et Kenren de quitter le paradis céleste et de renoncer à leurs avantages.

Avec le tentei et les autres dieux
Homura s'entend très mal avec le tentei (chef du paradis céleste) puisque c'est lui qui a essayé de le faire mourir en l'enfermant pendant une trop grande partie de sa vie.
Bien qu'Homura déteste les dieux, il ne faut pas oublier qu'il est amoureux de l'un d'entre eux (la déesse RinRei en l'occurrence), et que c'est à cause de l'attitude de la majorité d'entre eux vis-à-vis de ceux qui sont différents qu'il s'est rebellé et à voulut détruire le paradis céleste.

Personnage de Saiyuki

en:List of Saiyuki characters#Homura